Perrone é um sobrenome italiano e pode referir-se a:
 Albênzio Perrone, cantor francês
 Diego Perrone, futebolista uruguaio
 Emanuel Perrone, futebolista argentino
 Monalisa Perrone, jornalista brasileira
 Nico Perrone, ensaísta italiano
 Patrícia Perrone, atriz brasileira
 Rafael Perrone, desportista italiano
Desambiguações de sobrenomes